Maiac steht für:
 Maiac, Stadt in Transnistrien
 Mayac, Gemeinde in Frankreich